Megszállottság Luchino Visconti filmrendező első filmje (1943)
 Megszállottság Brian De Palma filmje (1976)